5712 Funke – asteroide della fascia principale
 Alex Funke (1944) –  direttore della fotografia ed effettista statunitense
 Cornelia Funke (1958) – scrittrice tedesca
 Felix Funke (1865-1932) – militare tedesco